Albert Reynolds peut désigner :
 Albert Reynolds Morse (1914-2000), industriel et philanthrope américain, bibliographe de Matthew Phipps Shiel alias Felipe I, roi de Redonda ;
 Albert Reynolds (1932-2014), homme politique irlandais, Premier ministre de 1992 à 1994.